Isla de San Cristóbal puede referirse a:
 La Isla de San Cristóbal (), una isla de Ecuador, en el archipiélago de las islas Galápagos.
 La Isla de San Cristóbal (), una de las islas de Islas Salomón, en Melanesia.
 La Isla de San Cristóbal (), una de las dos islas principales de San Cristóbal y Nieves, en las Antillas Menores.
 La Isla de San Cristóbal ()', una isla de Panamá, en el archipiélago de las Bocas del Toro.